Wilhelm Röckel bzw. Wilhelm Roeckel ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Röckel (Maler) (1801–1843), deutscher Maler
 Wilhelm Roeckel (Politiker) (1865–1936), deutscher Pfarrer und Politiker (Zentrum), MdL Baden